Mortier ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Édouard Casimir Joseph Mortier (1768–1835), Marschall von Frankreich
 Antoine Mortier, belgischer Zeichenkünstler
 Bernhard Mortier (vor 1810–1854), Theaterschauspieler, Komiker und Sänger (Bass)
 Erwin Mortier (* 1965), flämischer Schriftsteller
 Gerard Mortier (1943–2014), belgischer Intendant und Festspielleiter
 Raoul Mortier (1881–1951), französischer Pädagoge, Romanist, Mediävist und Lexikograf
 Roland Mortier (1920–2015), belgischer Romanist
 Simone Mortier (* 1964), deutsche Duathletin und Triathletin

Mortier bezeichnet:

 Mortier (Orgelbauer), ehemaliges belgisches Orgelbauunternehmen 

Siehe auch:
 Mortiers